Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Pablo Brzezicki e Cristian Villagrán che hanno battuto in finale Paul Capdeville e Simone Vagnozzi 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (quarti di finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Cristian Villagrán (Campioni)

 Juan Pablo Guzmán /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Victor Ioniță /  Răzvan Sabău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2005